Ukraińska Partia Socjalistyczna (1950)
 Ukraińska Partia Socjalistyczna (1900)

Zobacz też:
 Socjalistyczna Partia Ukrainy